Rafael Moya ist der Name folgender Personen:

* Rafael Moya Murillo (1799–1864), costa-ricanischer Politiker, Präsident 1844/1845
 Rafael de los Casares y Moya (1899–1978), spanischer Diplomat